L'édition masculine 2010 du tournoi de tennis du Brésil se déroule du 8 au , sur terre battue en extérieur à Costa do Sauípe. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Juan Carlos Ferrero remporte l'épreuve en simple, Pablo Cuevas et Marcel Granollers celle en double.

Lauréats 
Juan Carlos Ferrero remporte son  en simple en s'imposant en finale face à Łukasz Kubot. Il s'agit du  et  sur terre battue de l'Espagnol. Il s'impose pour la  au Brésil (après une finale perdue en 2007), soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Pablo Cuevas et Marcel Granollers remportent leur  ensemble en battant en finale Łukasz Kubot et Oliver Marach. Il s'agit du  et  respectif dans la discipline. L'Espagnol conserve ainsi son titre, acquis l'année précédente aux côtés de son compatriote Tommy Robredo.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2010
Compétition de tennis dans l'État de Bahia
Brésil
Sport au Brésil en 2010
Tennis en février 2010